В 2004 году проходил 56-й сезон по шоссейно-кольцевым мотогонкам MotoGP.

Итоги сезона 
В конце 2003 года Honda и Валентино Росси расстались, и Honda вынудила Росси придерживаться их завершавшегося контракта, в котором сказано, что до 31 декабря 2003 года Валентино не может ездить на мотоцикле другого производителя.

Росси перешел в Yamaha, более того верил в производителя, мотоциклы которого не выигрывали чемпионат уже 10 лет. Росси сначала выиграл первый же этап на новом мотоцикле и положил конец сомнениям в том, что же важнее — гонщик или мотоцикл. А потом он достиг того, что не удавалось гонщикам в премьер-классе со времен Эдди Лоусона: он выиграл чемпионаты подряд на мотоциклах разных марок — с Honda в 2003 и Yamaha в 2004.

Сете Жибернау в начале сезона составлял Валентино Росси весомую конкуренцию, но к концу года отстал. Дружба между ним и Росси понемногу сходила на нет и окончательно они разругались на гонке в Катаре.

Лучшим новичком года стал Рубен Чаос.

Гран-при

Результаты чемпионата в классе MotoGP 

 Гонки, отмеченные голубым фоном, являются гонками в дождевых условиях.

MotoGP Constructor’s Championship

Результаты в классе 250cc

Результаты в классе 125cc

Ссылки 
 Официальный сайт MotoGP 

Мотогонки Гран-при по сезонам